Transport: Taxi, automòbil amb conductor que s'utilitza en el servei públic de transport de passatgers
 Cinema:
 Taxi (pel·lícula de 1953), pel·lícula estatunidenca dirigida per Gregory Ratoff
 Taxi Driver, pel·lícula estatunidenca de 1976 dirigida per Martin Scorsese
 Taxi (pel·lícula de 1996), pel·lícula espanyola dirigida per Carlos Saura
 Taxi (pel·lícula de 1998), pel·lícula francesa dirigida per Gérard Pirès
 Taxi 2, pel·lícula francesa de 2002 dirigida per Gérard Krawczyk
 Taxi 3, pel·lícula francesa de 2003 dirigida per Gérard Krawczyk
 Taxi 4, pel·lícula francesa de 2007 dirigida per Gérard Krawczyk
 Taxi (pel·lícula de 2004), pel·lícula estatunidenca dirigida per Tim Story
 Televisió: Taxi (sèrie), sèrie estatunidenca de 1978 de James L. Brooks
 Música: Taxi (àlbum), disc d'Antònia Font publicat el 2004